gromada Stare Miasto (powiat koniński)
 gromada Stare Miasto (powiat leżajski) (łańcucki/leżajski)
 gromada Stare Miasto (powiat morąski)